Жерар де Палезьё (; , Веве — , Вейра, кантон Вале) — швейцарский живописец, график, художник книги.

Биография 
Окончил школу изящных искусств в Лозанне, затем учился в академии во Флоренции (1939—1943), где познакомился с Моранди, которого впоследствии называл своим учителем. Вернувшись в Швейцарию, поселился в Вейра (кантон Вале), где жил до самой смерти. С 1960 года регулярно навещал в Гриньяне своего друга Филиппа Жакоте.

Творчество 
Автор пейзажей и натюрмортов. Предпочитал акварель, много сил отдавал графике. Иллюстрировал издания Феокрита, Лонга, Вергилия, Петрарки, М. Сэва, Гёльдерлина, Рильке, Т. Манна, Унгаретти, И. Силоне, Алена-Фурнье, Г. Ру, Ж. Грака, Андре дю Буше, Э.-А. Кризинеля, М. Шаппаза, К. Бий, Ф. Жакоте и др.

Признание 
Творчеству художника посвятили эссе Ив Бонфуа, Филипп Жакоте. Он — лауреат премии кантона Вале (1996).

Примечания

Литература 
 Rodari F., Bonnefoy Y. Palézieux. Genève: Skira, 1994 (переизд. 2000)
 Jaccottet Ph. Remarques sur Palézieux. Saint-Clément de Rivière: Fata Morgana, 2005

Ссылки 
 Монография о художнике
 Графика on line
 Документальный фильм о художнике, 1998
 Некролог
 Некролог
 Некролог

Художники Швейцарии
Графики Швейцарии